Дьячково — название населённых пунктов:

 Дьячково — деревня в Никольском районе Вологодской области России.
 Дьячково — село в Диканьском районе Полтавской области Украины.